Lego Games var en produktlinje produceret af den danske legetøjskoncern LEGO. Den fokuserede på forskellige brætspil baseret på legoklodser, der bruges til at opbygge spillebrættet, og som opfordrer brugeren til at bruge Lego-konceptet til at ændre og videreudvikle spillets regler.

Oversigt over sæt

Referencer 

Games
Brætspil